161-й пехотный Александропольский полк — пехотная воинская часть Русской императорской армии.

Полковой праздник — 21 апреля.

Формирование полка 
Сформирован 1 августа 1874 г. из 4-х батальонов Кавказской гренадерской дивизии, благодаря чему в полку сразу же оказались многочисленные знаки отличия, унаследованные от 4-х батальонов полков: 13-го лейб-гренадерского Эриванского Его Величества полка; 14-го гренадерского Грузинского полка; 15-го гренадерского Тифлисского полка, кроме того, были сохранены и боевые отличия 41-го Егерского полка (расформированного в 1834 г.); 16-го гренадерского Мингрельского полка, а также и переданные последнему от 42-го Егерского (расформированного в 1834 г.) полка. Таким образом, молодому по имени Александропольскому полку, получившему при сформировании высшие отличия, пожалованные за боевую 75-летнюю службу его славным предшественникам, предстояло на деле доказать, что Александропольцы равняются кавказцам-героям.

Кампании полка

Русско-турецкая война 1877—1878 гг. 
Полк, носивший с 16 декабря 1875 г. наименование 161-го пехотного Александропольского Его Императорского Высочества великого князя Алексея Михаиловича, перед началом русско-турецкой войны находился на границе Гурии и в апреле 1877 г. весь был сосредоточен в Николаевске, будучи предназначен в состав Кобулетского отряда.

12 апреля Александропольцы выступили в поход, причём 1-й и 4-й батальоны вошли в авангард, которым командовал командир полка полковник князь Абашидзе. С первых же шагов проявились кавказцы: в тот же день, после тяжелого перехода, они без выстрела заняли Лельский пост. 29 апреля Александропольцы, участвуя в деле у высот при р. Ачхуа, заняли их, получив боевое крещение после обстрела с турецких броненосцев. По занятии Хуцубанских высот, батальонам приходилось заниматься землекопными работами, устраивая позицию и прокладывая дороги в дикой гористой стране, покрытой девственными лесами, а также производить разведки по р. Кинтриши, через которую отряд переправился 16 мая и утвердился на высотах Сальба.

Жители Кобулетии, отрезанные от турок, хотя внешне и были покорны, но лишь временно. С 20-х чисел мая появились местные враждебные шайки, поэтому войскам Кобулетского отряда пришлось подвижными колоннами действовать и против местного населения, вскоре сдавшее розданное турками оружие и через почётных лиц изъявившее покорность.

11 июня Александропольцы участвовали в атаке турецкого укрепленного лагеря на высотах: Квириках, Дзегва, Цихидзири. При этом полк находился в 14-часовом бою под палящим солнцем. Выяснившаяся невозможность сбить турок, оказавшихся в значительном численном превосходстве, вынудила оставить занятые нами позиции, что и предполагалось совершить 12-го июня, но в действительности в этот день отряд геройски вынес 9-часовой бой, отбиваясь штыками и картечью от перешедших в наступление турок. Стойко и мужественно бились и в этот день Александропольцы. Из рядов полка выбыл тяжело раненым в живот флигель-адъютант подполковник Териев, кавалер одного офицерского и четырёх солдатских георгиевских крестов, в сильных страданиях скончавшийся через два дня. «Под Цихидзири ни днем ни ночью нет покоя; в бою ни своих не видать, ни его (турка), а бьют из леса и не видим откуда» — вот меткая солдатская оценка тяжёлых дней 11 июня и последующих.

К 18 июня отряд сосредоточился на прежней позиции Мухаэстатэ, где Александропольцы и оставались до ноября. В общем, они за этот 2-месячный боевой период действий в отряде, помимо постоянных перестрелок с кобулетцами, соорудили 70 вёрст дороги в малодоступной местности, построили 4 укрепленных позиции, совершили 4 блестящих горных экспедиции, приняв участие в 2 крупных делах и одном 2-дневном сражении. 15 ноября Александропольцы, в числе прочих, вновь заняли позицию Хуцубани, а затем, изредка участвуя в незначительных перестрелках, завершили свою боевую службу 18 января 1878 г. атакою высот Цихидзири. 22 января было заключено перемирие и военные действия прекратились.

За отличия в войну 1877—1878 гг. полку было пожаловано: 1-му и 4-му батальонам — поход за военное отличие, а 2-му и 3 батальонам — дополнительные надписи на знаменах: «за отличие в Турецкую войну 1877 и 1878 гг.».

В Закаспийской области 
В 1879 г. 4-й батальон Александропольского полка принял участие в неудачной Ахал-Текинской экспедиции, но ему пришлось быть не в бою, а находиться в гарнизонах Терсакана и Бендессена и нести службу по охране тыла главных сил генерала Ломакина. Несмотря на это, в батальоне оказалась убыль, так как среди нижних чинов развилась сильная цынга. К концу года батальон возвратился обратно на Кавказ.

В 1883 г. весь полк перевели в Европейскую Россию, где для него наступил 20-летний мирный период службы. По случаю кончины шефа великого князя Алексея Михайловича, полк с 1 марта 1895 г. именуется 161-м пехотным Александропольским.

Русско-японская война 
В русско-японскую войну полк также принял участие, но лишь в последний период военных действий. 30 октября 1904 г. император Николай II напутствовал полк, а в январе 1905 г. началась его боевая служба, в формуляр которой занесён и 15-дневный Мукденский бой. В период январских и февральских боёв, полк понес значительные потери, причём убыль в офицерском составе дошла до 50 %. Особенное отличие в эту войну оказала 15-я рота, получившая 5 июля 1910 г. особую боевую награду — георгиевский серебряный рожок, с надписью: «за отличие 23 февраля 1905 г.».

Первая мировая война 
Перед Первой мировой войной был расквартирован в Саратове. Участвовал в боевых действиях на Юго-Западном (1915 г.) и Западном (1916 г.) фронтах. Входил в 41-ю пехотную дивизию (16 армейский корпус)

Расформирован в январе 1918 года.

Знаки отличия полка 
 Георгиевское знамя, с надписью: «За отличные подвиги при поражении 36-тыс. турецкого корпуса на Баш-Кадыкларских высотах 19 ноября 1853 г., в сражении 17 июля 1854 г. на Чингальских высотах, за войну 1854 и 1855 годов, за Кавказскую войну и за отличие в Турецкую войну 1877—1878 годов»
 Георгиевския трубы с надписью «За Кавказскую войну»

При формировании в батальонах полка сразу появились знаки отличия:
 В 1-м батальоне: Георгиевское знамя с надписью «За отличия, оказанные в войну 1854 и 1855 годов и за Кавказскую войну» и Знаки на головные уборы с надписью «За отличие», пожалованные за войну с Персией в 1826—1828 гг. — перешли от 4-го батальона 13-го лейб-гренадерского Эриванского Его Величества полка;
 во 2-м батальоне: Георгиевское знамя с надписью «За отличные подвиги при поражении 36-тысячного турецкого корпуса на Баш-Кадыкларских высотах 19 Ноября 1855 г., за отличие в войну 1854 и 1855 годов и за Кавказскую войну» и Знаки на головные уборы с надписью «За отличие» за русско-турецкую войну 1828—1829 гг. — перешли от 4-го батальона 14-го гренадерского Грузинского полка;
 в 3-м батальоне: Георгиевское знамя с надписью «За отличие в сражении 17-го Июля 1854 г. на Чингальских высотах» и Знаки на головные уборы с надписью «За отличие» за русско-персидскую войну 1826—1828 гг. и Георгиевская серебряная труба с надписью «За Кавказскую войну» — перешли от 4-го батальона 15-го гренадерского Тифлисского полка; кроме того, батальону сохранены и боевые отличия 41-го егерского полка, расформированного в 1834 г. и имевшего «Поход за военное отличие» за Итальянские походы А. В. Суворова и Знаки на головные уборы «За отличие» за русско-турецкую войну 1828—1829 гг.;
 в 4-м батальоне: те же знаки отличия, как и в 3-м батальоне, полученные от 16-го гренадерского Мингрельского полка, а также Знаки на головные уборы за русско-персидскую войну 1826—1828 гг., полученные 4-м батальоном 16-го гренадерского Мингрельского полка от 42-го егерского полка, расформированного в 1834 г.

Самостоятельно полк заслужил следующие награды:
 За русско-турецкую войну 1877—1878 гг. — 1-му и 4-му батальону пожалован «Поход за военное отличие», 2-му и 3-му батальонам — дополнительные надписи на знамёна: «За отличие в Турецкую войну 1877 и 1878 годов».
 5 июля 1910 г. 15-я рота полка за отличие в русско-японскую войну пожалована Георгиевским серебряным рожком с надписью «За отличие 23 Февраля 1905 г.».

Командиры полка 
 1874—1878 — полковник Абашидзе, Ростом Николаевич
 в 1881—1883 — полковник Нельдихин, Евгений Альбертович
 11.08.1883 — 19.02.1890 — полковник Озаровский, Александр Федорович
 07.03.1890 — 18.01.1895 — полковник Пневский, Вячеслав Иванович
 20.01.1895 — 03.04.1897 — полковник Орлов, Владимир Александрович
 12.02.1907 — 07.07.1914 гг. — полковник Туров, Пётр Николаевич
 31.10.1915 — 18.07.1916 гг. — полковник Ростковский, Георгий Николаевич

Шефы полка 
 16.12.1875 — 1.03.1895 — великий князь Алексей Михайлович

Известные чины полка 

 с марта по май 1916 года обязанности полкового священника полка исполнял отец Феодор.
 с декабря 1916 года по январь 1918 года в полку служил будущий советский военачальник  Чехарин, Андрей Евсеевич.

Примечания

Литература 
 
 Е. Р. Краткий очерк военных действий 1877—1878 гг. Киев, 1885.
 Гизетти А. Л. Хроника Кавказских войск 1896 г. Тифлис, 1896.
 Гродеков Н. И. Война в Туркмении. Т. 1. СПб., 1883.
 Климан Ф. Описание боевой жизни 41 артиллерийской бригады в минувшую войну 1877 и 1878 годов. Тифлис, 1883.
 Колюбакин Б. М. Воспоминания офицера Кобулетского отряда в кампанию 1877—78 гг. СПб., 1897.
 Летопись войны с Японией 1904 и 1905 гг., № 34, 44, 55 и другие номера.
 Туган-Мирза-Барановский Б. А. Русские в Ахал-Теке в 1879 г. СПб., 1881.
 Энциклопедия военных и морских наук под редакцией Г. А. Леера. Т. I.
 Краткая историческая памятка 161-го пехотного Александропольского полка. Казань, 1911.

 

Пехотные полки Российской империи
Воинские части и формирования, созданные в 1874 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1918 году